William Wood peut désigner :
 William Wood, 1er baron Hatherley (1801-1881), un avocat et homme d'État britannique ;
 William Wood (1886-1971), un lutteur sportif britannique ;
 William Wood (1899-1969), un rameur d'aviron canadien.